Бријег је форма рељефа. Бријег такође може бити:
 Бријег (Горажде), насељено мјесто у општини Горажде. Федерација БиХ, БиХ
 Бријег (Плужине), несељено мјесто у општини Плужине, Црна Гора